Jesaja kan verwijzen naar:

Jesaja (boek) - boek uit de Tenach en Bijbel
Jesaja (profeet) - een profeet
Deutero-Jesaja - een andere profeet die zich van de naam Jesaja bediende en waaraan het laatste deel (hoofdstuk 40-66) van Jesaja wordt toegeschreven.